Белоцкий — фамилия; имеет женскую форму Белоцкая.
 Белоцкий, Анатолий Авксентьевич (1908—1968) — советский бандурист и архитектор.
 Белоцкий, Морис Львович  (1895—1944) — кавалер двух орденов Красного Знамени РСФСР, участник Гражданской войны.